Pineios kan syfta på:

Grekland 

 Pineiós Potamós, vattendrag, Thessalien, 
 Dimos Pineios, kommun, Västra Grekland, Nomós Ileías, 
 Potamós Pineiós –  vattendrag